Superlópez puede referirse a:
Superlópez: personaje de una serie de historietas creado en 1973 por el dibujante español Jan (Juan López Fernández)
Superlópez (revista): nombre de dos revistas de historietas (1985 y 1987-1988 respectivamente) cuya cabecera era la de dicho personaje.
Superlópez: cortometraje de animación español de 2003 dirigido por Enrique Gato y basado en el personaje.
Superlópez: película de 2018 dirigida por Javier Ruiz Caldera y basado en el personaje.
 Los gemelos Superlópez: Otros personajes de historieta del mismo autor creados en 1994.
 Superlópez, alias por el que era conocido José Ignacio López de Arriortúa.